1995 Голяма награда на Аржентина е 17-о за Голямата награда на Аржентина и втори кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 9 април 1995 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина